Михаил Филиппович Коробко (16(29) октября 1915, Москва — 15 января 1965) — советский футболист, тренер.

Воспитанник юношеской команды АМО. В 1933—1935 года — в команде ЗиС. В чемпионате 1938 года провёл четыре матча за «Торпедо». В 1939 году провёл 11 (по другим данным — 13) матчей за «Металлург» Москва, в 1940 году — три матча. В 1941 году сыграл три аннулированных матча за «Динамо» Минск. В годы Великой Отечественной войны был в составе команды военной части т. Иванова (1942) и «Динамо II» Москва (1943—1944). В 1945—1949 годах выступал в чемпионате СССР за «Динамо» Минск.

Был старшим тренером команд «Памир» Ленинабад (1958—1959), «Темп»/«Динамо» Махачкала (1959—1962), «Зенит» Ижевск (1964).

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Торпедо» Минск
Игроки ФК «Металлург» Москва
Игроки ФК «Динамо» Минск
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Худжанд»
Тренеры ФК «Динамо» Махачкала
Тренеры ФК «Ижевск»